CTP Cytidinetrifosfaat, chemie
 CTP (vastgoed)